Соревнования дуэтов в технической программе на чемпионате мира 2011 состоялись в понедельник 18 июля 2011 года.

Призёры

Результаты

Ссылки 
 Протокол квалификационного раунда дуэтной технической программы
 Протокол финала дуэтной технической программы

Синхронное плавание
Соревнования по синхронному плаванию
Соревнования по синхронному плаванию на чемпионате мира по водным видам спорта 2011